Гужов — фамилия.